czeremcha – rodzaj lub podrodzaj drzew i krzewów z rodziny różowatych
 Czeremcha – szczyt (1146 m) w Paśmie Radziejowej, w Beskidzie Sądeckim
 Czeremcha – szczyt w Beskidzie Niskim, na granicy polsko-słowackiej
 Czeremcha – szczyt w Bieszczadach Zachodnich na Ukrainie
 Czeremcha – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska.
 Czeremcha – osada – siedziba gminy Czeremcha – w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim
 Czeremcha – stacja kolejowa w powyższej osadzie
 Czeremcha – miejscowość na Ukrainie
 Zobacz też
 Gmina Czeremcha – gmina województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim
 Czeremcha-Čertižné – dawne polsko-słowackie drogowe przejście graniczne
 Czeremcha-Wysokolitowsk – polsko-białoruskie kolejowe przejście graniczne
 Czeremcha-Wieś – wieś w gminie Czeremcha

 Czeremcha Zachodnia – szczyt (1015 m) w Paśmie Radziejowej, w Beskidzie Sądeckim